Nagabuchi ist der Name folgender Persönlichkeiten:
Etsuko Shihomi, wirklich Etsuko Nagabuchi (* 1955), japanische Schauspielerin und Sängerin
Tsuyoshi Nagabuchi, japanischer Sänger